Sandwerder ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Ein Dorf im Gebiet von Seehausen (Bremen)
 Ein ehemaliger Teil der Ortschaft Rüterberg

in Polen
 N.N., ein Ortsteil in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Sandwerder im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg); siehe Deszczno
 N.N., ein Ortsteil in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Sandwerder im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg); siehe Dąbroszyn (Witnica)

Sandwerder bezeichnet:
 Eine ehemalige Flussinsel in Werder (Magdeburg)
 Der ursprüngliche Name der 1901 in Schwanenwerder umbenannten und heute zu Berlin gehörenden Insel in der Havel
 Die nach dieser Insel benannte Straße Am Sandwerder am Ostufer des Berliner Wannsees